defekt kwantowy (fizyka atomowa) – poprawka do głównej liczby kwantowej w kwantowo-mechanicznym modelu atomu Rydberga, które zawierają pojedynczy elektron na swej zewnętrznej powłoce elektronowej (dotyczy litowców)
 defekt kwantowy (fizyka laserów) – jeden z efektów, powodujących wydzielanie się ciepła przy pompowaniu laserów

Przypisy